Мрамор може бити:

 Мрамор или мермер, врста стена

или

 Мрамор (Ниш), насеље у општини Палилула, град Нишу, Република Србија
 Мрамор (Приштина), насеље у граду Приштини, Космет, Република Србија
 Мрамор (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мрамор (Тузла), насеље у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мрамор Нови, насеље у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ